M/V Explorer kan vara:

 – ett norskt, panamanskt och liberianskt-flaggat kryssningsfartyg som sjönk utanför Antarktis 2007.
 – ett Bahamas-flaggat passagerarfartyg i trafik sedan 2004.
 – ett kryssningsfartyg nu med namnet M/V Minerva.